Die William Hill World Darts Championship 2015 wurde zwischen dem 18. Dezember 2014 bis zum 4. Januar 2015 in ihrer 22. Auflage von der Professional Darts Corporation veranstaltet. Austragungsort war zum achten Mal der Alexandra Palace in London. Titelverteidiger war Michael van Gerwen, der im Halbfinale ausschied. Weltmeister wurde zum ersten Mal Gary Anderson, der sein zweites WM-Finale bestritt.

Im deutschen Fernsehen übertrugen Sport 1 und Sport 1+ die Veranstaltung. Die Live-Übertragungen erreichten mehr Zuschauer als alle zuvor übertragenden Dart-Veranstaltungen in Deutschland: im Schnitt verfolgten 470.000 Zuschauer die Live-Berichterstattungen, wobei der bis dato geltende Bestwert von rund 330.000 Zuschauern aus dem Jahre 2009 stammte. Viermal wurde während der Übertragungen des Turniers die Millionenmarke überschritten, wobei das Finale 2015 zwischen Gary Anderson und Phil Taylor im Schnitt 1,36 Mio. und in der Spitze sogar 1,86 Mio. Zuschauer anzog, was die bislang höchsten Werte für ein einzelnes Dartspiel darstellte. Den bisherigen Zuschauerrekord hielt das Finale 2013 zwischen Taylor und Michael van Gerwen, welches Reichweiten von 820.000 Zuschauern im Schnitt (und rund 1,1 Mio. in den Tops) erzielte.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Ein Set gewann der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entschied. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff (außer in der 1. Runde) die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben musste, um das Spiel zu gewinnen. Schaffte dies keiner der beiden Spieler, wurde das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.

Teilnehmer 
Für die PDC World Darts Championship 2015 waren insgesamt 72 Spieler qualifiziert.

Überblick 
PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  Gary Anderson
  Peter Wright
  James Wade
  Simon Whitlock
  Dave Chisnall
  Robert Thornton
  Mervyn King
  Brendan Dolan
  Andy Hamilton
  Wes Newton
  Raymond van Barneveld
  Ian White
  Terry Jenkins
  Justin Pipe
  Kim Huybrechts
  Jamie Caven
  Kevin Painter
  Steve Beaton
  Michael Smith
  Vincent van der Voort
  Ronnie Baxter
  Paul Nicholson
  Dean Winstanley
  Stephen Bunting
  Andy Smith
  Jelle Klaasen
  John Part
  Mark Webster
  Stuart Kellett

PDC Pro Tour Order of Merit
  Andrew Gilding
  Darren Webster
  Benito van de Pas
  Christian Kist
  Jamie Lewis
  Ronny Huybrechts
  Wayne Jones
  Gerwyn Price
  John Henderson
  Keegan Brown
  David Pallett
  Joe Cullen
  Kyle Anderson
  Jyhan Artut
  Mickey Mansell
  Rowby-John Rodriguez

PDC European Order of Merit
  Mensur Suljović
  Ron Meulenkamp
  Max Hopp
  Ryan de Vreede

International Qualifiers

  Nolan Arendse (Sieger South African Masters)
  Daryl Gurney (Sieger Tom Kirby Memorial Irish Matchplay)
  Jani Haavisto (1. Scandinavian Darts Corporation Order of Merit)
  Jason Hogg (Erster PDPA Qualifier)
  Alex Hon (Greater China Qualifier)
  Scott Kirchner (Dartslive Soft Tip Qualifier)
  Boris Kolzow (EADC Qualifier)
  Scott MacKenzie (Zweiter PDPA Qualifier)
  Robert Marijanović (Sieger Super League Eastern Europe)
  Mark McGrath (DPNZ Qualifier)
  John Michael (Southern Europe Qualifier)
  Haruki Muramatsu (PDJ Japanese Qualifier)
  Christian Perez (Southern Asia Qualifier)
  Cristo Reyes (Sieger Super League Darts Iberia)
  Dave Richardson (North American Qualifier)
  Laurence Ryder (1. AGP Pro Tour Order of Merit)
  Sascha Stein (Zweiter Super League Darts Germany)
  Kim Viljanen (3. Scandinavian Darts Corporation Order of Merit)
  Jermaine Wattimena (Central Europe Qualifier)
  John Weber (Sieger Oceanic Masters)

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 1.250.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld für den Sieger betrug £ 250.000.

Ergebnisse 
Von den 72 Teilnehmern traten 16 in einer K.-o.-Runde (Vorrunde) an. Die acht Sieger komplettierten daraufhin das 64 Spieler umfassende Hauptfeld, welches ebenfalls im K.-o.-System gemäß Setzliste gegeneinander antrat.

Die Vorrunde wurde im Best-of-seven-Legs-Format gespielt. Die Sieger der Vorrunde spielten noch am selben Tag ihre Begegnung in der 1. Runde der Hauptrunde. Haupt- und Finalrunde wurden im Satzsystem gespielt, jedes Set im Best-of-five-Modus.

Der Zeitplan war wie folgt:

Die Zahl hinter dem Spielernamen gibt die durchschnittliche Punktzahl mit drei geworfenen Darts (3-Dart-Average) an.

Vorrunde

Hauptrunde

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Halbfinale, Finale

Statistiken

Teilnehmer pro Land und Runde

Anmerkungen

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Maria Myles, Jessica Linley, Lilly Douse, Hazel O’Sullivan und Daniella Allfree auf die Bühne begleitet.

 Im Erstrundenspiel zwischen Wes Newton und Cristo Reyes unterlief Referee Paul Hinks ein Fehler. Beim Stand von 2:2 in Sätzen und 5:5 in Legs war ein Sudden-Death-Leg vonnöten, um die Partie zu entscheiden. Laut Regelwerk wird hierbei zunächst durch das Ausbullen entschieden, wer dieses entscheidende Leg beginnen darf. Hinks vergaß dies jedoch offenbar und ließ Reyes als ersten Spieler ans Oche treten. Dieser zielte mit dem ersten Dart daraufhin in Richtung Bullseye und traf die 25, wurde jedoch von Hinks aufgehalten bei dem Versuch, den Dart wieder zu entfernen, um Newton auf das Bull zielen zu lassen. Nach kurzer Verwirrung auf der Bühne warf Reyes seine verbliebenen zwei Darts und Hinks ließ das Leg weiterlaufen. Nachdem beide Spieler bereits sechs Darts geworfen hatten, wurde der Fehler korrigiert und Hinks ließ die Spieler nun zuvor auf das Bullseye werfen. Reyes gewann das Ausbullen, das Leg und zog damit in die zweite Runde ein.

Weblinks 
 Homepage der PDC zur World Darts Championship
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2015
Dartveranstaltung 2014
Dartveranstaltung 2015
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace